«Монте-Карло» (китайский: 蒙地卡羅) — футбольный клуб из Макао, выступающий в первом дивизионе чемпионата Макао.

История 
Клуб был основан в 1984 году и играет на стадионе Университета науки и техники. Клуб быстро вырос до уровня первого дивизиона и выиграл свой первый титул в 2002 году. За этим успехом последовали еще четыре. Последний раз в клуб стал чемпионом 2013 году.

Наибольшего международного успеха клуб добился в сезоне 2002/03, когда вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов АФК.

Достижения 
 Чемпион Макао: 5
 2002, 2003, 2004, 2007/08, 2013
 Вицечемпион: 4
 2006, 2011, 2012, 2017

 Азиатский Кубок чемпионов

 2002/03 — 3-й квал.раунд (Восточная Азия)

Состав 
на 12 августа 2021

Известные игроки 
  Леонг Ка Хань

Примечания

Ссылки 
 Clube Desportivo Monte Carlo
 Список чемпионов первой лиги Макао
 Сайт национальной футбольной ассоциации

 
Футбольные клубы Макао